Le Mystère de la chambre jaune (1907), roman policier français de Gaston Leroux ;
 Le Mystère de la chambre jaune (1913), film français de Maurice Tourneur ;
  (1919), film américain d'Émile Chautard ;
 Le Mystère de la chambre jaune (1930), film français de Marcel L'Herbier ;
 Le Mystère de la chambre jaune (1949), film français d'Henri Aisner ;
 Le Mystère de la chambre jaune (1965), téléfilm français de Jean Kerchbron ;
 Le Mystère de la chambre jaune (2003), film français de Bruno Podalydès.